Le Masters de Riga 2019 est un tournoi de snooker professionnel et de niveau classé qui se déroule du 26 au  à l'Arena Riga de Riga, en Lettonie. Il s'agit de la première épreuve de catégorie classée de la saison 2019-2020.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Neil Robertson était le champion en titre après avoir battu Jack Lisowski lors de la finale de 2018. Cette année, il a été contraint de se retirer de son match de qualification en raison de l'annulation de son vol. Cela a été le cas de nombreux autres joueurs.

Faits marquants 
Yan Bingtao a remporté l'événement, son premier titre classé en carrière, avec une victoire 5-2 sur Mark Joyce en finale. La victoire de Bingtao fait de lui le premier joueur né après l'an 2000 à remporter un tournoi classé. L'événement a également été remarquable puisque aucun des 20 meilleurs joueurs du monde n'ont atteint les quarts de finale.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est la suivante :

 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finale : 
 Quart de finale : 
  de finale :  
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Finale

Qualifications 
Ces matchs ont eu lieu du 10 au  au Ponds Forge International Sports Centre de Sheffield, en Angleterre. Des matchs impliquant Neil Robertson, Kishan Hirani, Mark Selby, Duane Jones et Mark Williams ont été disputés à Riga au meilleur des 7 manches. Certains ont été annulés au dernier moment car plusieurs joueurs n'ont pu se rendre sur place à cause de soucis d'avion.

Centuries

Pendant les phases finales 

Total : 19

 145, 140, 119  Jack Lisowski
 143  Graeme Dott
 137  Liam Highfield
 137  Mark Williams
 127  Daniel Wells
 126, 112, 109, 103  Mark Joyce
 120  Mei Xiwen
 112  Kurt Maflin
 110  Gary Wilson
 109, 104  Tom Ford
 106  Rod Lawler
 106  Ricky Walden
 101  Yan Bingtao

Pendant les qualifications 

Total : 23

 141  Dominic Dale
 138  Lu Ning
 136  Yuan Sijun
 132, 112  Thepchaiya Un-Nooh
 131  David Grace
 131  Oliver Lines
 131  Ricky Walden
 129  Anthony Hamilton
 128, 109  Alan McManus
 125  Michael Holt
 124  Scott Donaldson
 120, 101  Jamie O'Neill
 119  Mei Xiwen
 112  Jackson Page
 112  Qingtian Yang
 109  Chris Wakelin 
 109  Riley Parsons 
 105  Kurt Maflin 
 103  Joe O'Connor
 101  Ian Burns

Références

Liens externes 

Masters de Riga de snooker
Saison 2019-2020 de snooker
Snooker en 2019
Sport en Lettonie en 2019
Sport en juillet 2019